Okręty US Navy o nazwie USS "Antigo":
 Pierwszy  był ścigaczem okrętów podwodnych. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi  był holownikiem typu Natick. W służbie w latach 1967-99.

Antigo